Robinson Club — немецкая туристическая компания, владелец сети отелей по всему миру, часть концерна TUI.

Основана в 1970 году как подражание французской клубной системе отдыха Club Med.

Штаб-квартира расположена в Ганновере.

Отели 

В настоящее время клубы системы Robinson Club находятся в Европе (Австрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Португалия, Швейцария, Турция) и в Африке (Египет, Марокко, Тунис).

Ссылки 
 Официальный сайт Robinson Club

Компании Германии
Туристические компании
Гостиничные сети